Buian (mitologia), illa de la mitologia eslava
 Buian (territori de l'Altai), poble del territori de l'Altai, a Rússia